Proba de spadă feminin la Campionatul Mondial din 2013 s-a desfășurat pe 5 august la Budapesta.

Medaliate

Rezultate

Faze finale

Prima jumătate

Prima secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Ana Maria Brânză
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Johanna Bergdahl
| RD1-score02 = 12

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Beate Christmann
| RD1-score03 = 10
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Choi Eun-sook
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Lauren Rembi
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Ayaka Shimookawa
| RD1-score06 = 11

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Sun Yiwen
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  = 
| RD1-score08 = 14

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Tiffany Géroudet
| RD1-score09 = 13
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Olena Kryvytska
| RD1-score10 = 12

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Julia Beljajeva
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Chang Chia-ling
| RD1-score12 = 3

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Maria Udrea
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Laskmi Lozano
| RD1-score14 = 7

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Choi Hyo-joo
| RD1-score15 = 10
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Rossella Fiamingo
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Ana Maria Brânză
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Choi Eun-Sook
| RD2-score02 = 10

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Lauren Rembi
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 49
| RD2-team04  =  Sun Yiwen
| RD2-score04 = 13

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Tiffany Géroudet
| RD2-score05 = 12
| RD2-seed06  = 41
| RD2-team06  =  Julia Beljajeva
| RD2-score06 = 14

| RD2-seed07  = 25
| RD2-team07  =  Maria Udrea
| RD2-score07 = 7
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =

A 2-a secțiune

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Shin A-lam
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Sanne Gars
| RD1-score02 = 7

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Katharine Holmes
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Maya Lawrence
| RD1-score04 = 9

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Simona Pop
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  = 
| RD1-score06 = 13

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Catharina Kock
| RD1-score07 = 9
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Courtney Hurley
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Violetta Kolobova
| RD1-score09 = 11
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Joanna Guy
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Emma Samuelsson
| RD1-score11 = 12
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Julianna Révész
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Raluca Sbîrcia
| RD1-score13 = 14
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Renata Knapik
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Cáterin Bravo
| RD1-score15 = 9
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Britta Heidemann
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Shin A-lam
| RD2-score01 = 11
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  =  Katharine Holmes
| RD2-score02 = 10

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =  Simona Pop
| RD2-score03 = 10
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =  Courtney Hurley
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 54
| RD2-team05  =  Joanna Guy
| RD2-score05 = 12
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  =  Julianna Révész
| RD2-score06 = 11

| RD2-seed07  = 38
| RD2-team07  =  Renata Knapik
| RD2-score07 = 13
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  = {{Nowrap| Britta Heidemann}}
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  =  Shin A-lam
| RD3-score01 = 7
| RD3-seed02  = 14
| RD3-team02  =  Courtney Hurley
| RD3-score02 = 6

| RD3-seed03  = 54
| RD3-team03  =  Joanna Guy
| RD3-score03 = 5
| RD3-seed04  = 6
| RD3-team04  = {{Nowrap| Britta Heidemann}}
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 3
| RD4-team01  =  Shin A-lam
| RD4-score01 = 13
| RD4-seed02  = 6
| RD4-team02  =

A 4-a secțiune

Referințe
 Tablouri competiționale  pe En Garde
 Clasament complet la Federația Internațională de Scrimă

Campionatul Mondial de Scrimă din 2013